Eklund är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Eklund 15 170
 Eklundh 184
 Eclundh 21
 Eclund 7
Tillsammans blir detta 15 382 personer, vilket ger namnet plats nummer 42 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Eklund eller varianter av detta namn

A
 Alice Eklund (1896–1983), skådespelare och regissör
 Anders Eklund, flera personer
 Anders "Lillen" Eklund (1957–2010), tungviktsboxare
 Anders Eklund (brottsling) (född 1965), dömd för mord och sexualbrott
 Anders Eklund (konstnär) (cirka 1737–1802)
 Anita Eklund Lykull (född 1942), författare av ungdomsromaner
 Anna Eklund (född 1965), dansare och skådespelare
 Anna-Karin Eklund (född 1960), sjuksköterska, fackförbundsledare
 Anne-Marie Eklund Löwinder (född 1957), internetexpert
 Annika Eclund (född 1961), politiker
 Ann-Mari Adamsson-Eklund (1934–2011), skådespelare
 Anton Eklund (1883–1946), stationskarl och politiker
 Artur Eklund (1880–1927), finländsk tidningsman och idrottsfilosof

B
 Bechir Eklund (född 1972), musiker och jurist
 Bengt Eklund, flera personer
 Bengt Eklund (konstnär) (1916–1989)
 Bengt Eklund (professor) (1944–2007), trumpetare och professor
 Bengt Eklund (skådespelare) (1925–1998)
 Bernt Eklundh (född 1932), journalist och författare
 Birger Eklund (1929–2015), fotbollsspelare
 Björn Eklund (1935–2019), militär
 Britt-Marie Eklund (1927–2011), författare

C
 Carl R. Eklund (1909–1962), amerikansk ornitolog
 Christer Eklund (född 1944), radioman och musiker
 Christian Eklund (född 1977), ishockeyspelare
 Claes Eklund, flera personer
 Claes Eklundh (jurist) (1939–2005), chefsjustitieombudsman
 Claes Eklundh (konstnär) (född 1944)

E
 Ella Eklund (1894–1953), simhoppare
 Elsa Eklund (1893–1965), kristen musiker och sångförfattare
 Eric Eklund (cirka 1713-1766), fysiker och lingvist
 Erik Eklundh (1868–1934), arkitekt
 Erik Schultz-Eklund (född 1990), fotbollsspelare
 Erika Eklund (född 1964), illustratör och barnboksförfattare
 Ernst Eklund (1882–1971), teaterchef och skådespelare och regissör

F
 Fredrik Eklund (född 1977), mäklare och porrfilmskådespelare

G
 Gert Eklund (född 1944), startade Bingolotto
 Gunhild Eklund (1932–2020), svensk vinproducent och ägare av Château Bernadotte
 Gordon Eklund (född 1945), amerikansk science fiction-författare
 Gudrun Eklund (född 1921), friidrottare
 Gunnar Eklund, flera personer
 Gunnar Eklund (militär) (1920–2010), militär (generallöjtnant)
 Gunnar Eklund (redare) (1916–2009), åländsk sjökapten och skeppsredare
 Gunnel Eklund (född 1939), opera- och vissångerska
 Gustaf Eklund, flera personer
 Gustaf Eklund (direktör) (1868–1943), företagsledare och tidningsman
 Gustaf Eklund (regeringsråd) (1894–1964), jurist och ämbetsman
 Gustaf Adolf Eklund (1868–1919), lantbrukare och politiker
 Gustaf Eklundh (1858–1942), företagsledare

H
 Hans Eklund, flera personer
 Hans Eklund (fotbollsspelare) (född 1969), fotbollstränare
 Hans Eklund (tonsättare) (1927–1999), tonsättare
 Harald Eklund (1901–1960), teolog, religionsfilosof
 Henrik Wilhelm Eklund (1848–1920), metodistpastor och psalmförfattare
 Hilding Eklund (1909–1999), konstnär och skulptör

I
 Ingmar Eklund (född 1947), åländsk konstnär

J
 J.A. Eklund (1863–1945), biskop och psalmförfattare
 Jakob Eklund (född 1962), skådespelare
 Jan-Olof Eklundh (1939–2021), datalog
 Jarl Eklund (1876–1962), finländsk arkitekt
 Joel Eklund (1927–2007), friidrottare
 Johan Eklund, flera personer
 Johan Eklund (fotbollsspelare) (född 1984)
 Johan Eklund (handbollsspelare) (född 1964), handbollsspelare och tränare
 Johan Eklund (politiker) (1839–1922) lanmtbrukare och politiker
 Johan Erik Eklund (född 1977), ekonom, professor
 Johan Lewin Eklund (omkring 1701–1775), hippolog
 Johannes Eklund (1890–1954), präst och författare
 Josef Eklundh (1904–1986), pastor och målare
 Josefin Eklund (född 1992), ljuskonstnär

K
 Kalle Eklund (1891–1964), konstnär
 Karin Eklundh (född 1962), dirigent, sångare och sångpedagog
 Karl-Göran Eklund (1921–2005), konstnär och arkitekt
 Kenneth Eklund (född 1945), konstnär
 Klas Eklund (född 1952), ekonom och författare

L
 Lage Eklund (1901–1972), båtkonstruktör
 Lars F. Eklund (född 1963), politiker
 Lena Eklund (född 1973), armborstskytt
 Lina Eklund (född 1982), MMA-utövare och fitnessprofil
 Linus Eklund (född 1976), filmfotograf
 Linus Eklund Adolphson (född 1971), skådespelare
 Lotten Eklund (1854–1930), träsnidare och tecknare
 Loulou Eklund (1883–1976), konstnär
 Ludvig Eklund (1839–1898), skolman, tidningsutgivare och politiker

M
 Margit Eklund (1901–1937), arkitekt
 Maria Eklund (född 1973), rysk-svensk dirigent
 Mats Eklund (född 1955), skådespelare och röstskådespelare
 Matthias Eklund (född 1976), fotbollsspelare
 Mattias Eklundh (född 1969), musiker och sångare
 Mikael Eklund (född 1981), fotbollsspelare
 Mira Eklund (född 1981), skådespelare, konstnär, ljuddesigner och sångerska

N
 Nathalie Eklund (född 1992), alpin skidåkare
 Niklas Eklund (född 1969), trumpetare
 Nils Eklund (född 1927), skådespelare
 Nils Eklund (militär) (född 1944), militär

O
 Ole Eklund (1899–1946), finländsk botanist
 Olof Eklund (1931–1978), skådespelare
 Oscar Eklund (född 1988), ishockeyspelare
 Oskar Eklund (1861–1940), publicist, nykterhetsman och politiker
 Oskar Eklund (Othello) (född 1997), othellospelare
 Ove Eklund (född 1946), fotbollsspelare

P
 Patrik Eklund (född 1978), filmregissör och manusförfattare
 Pehr Eklund (1846–1911), teolog och präst
 Pehr Eklund (konstnär) (1875–1943), militär och målare
 Per Eklund, flera personer
 Per Eklund (född 1946), rally- och rallycrossförare
 Per Eklund (ishockeyspelare) (född 1970)
 Per Eklund (kampsportare) (född 1980)
 Per-Erik Eklund (född 1963), ishockeyspelare
 Petra Eklund (född 1974), friidrottare
 Petter Eklund (född 1959), skribent och författare

R
 Ragnar Rudolf Eklund (1895–1946), finlandssvensk författare och tidningsman
 Rickard Eklund (född 1982), finlandssvensk poet, låtskrivare och artist
 Riko Eklundh (född 1965), finländsk skådespelare
 Robert Eklundh (1850–1931), jurist, universitetstjänsteman och politiker
 Rudolf Eklund (1883–1961), jurist

S
 Sigbritt Eklund (född 1947), författare och översättare
 Sigge Eklund (född 1974), författare, internetentreprenör och TV-producent
 Sigvard Eklund (1911–2000), kärnfysiker och ämbetsman
 Solweig Eklund (född 1941), pedagog
 Staffan Eklund (född 1961), idrottsledare
 Stefan Eklund (född 1961), journalist
 Sten Eklund (1942–2009), målare och grafiker
 Sten Eklund (filolog) (född 1939)
 Sture Eklund (1909–1989), psykiater
 Sven A. Eklund (1916–1997), curlare
 Sverre Eklund (1924–1988), norsk-svensk konstnär

T
 Thom Eklund (född 1958), ishockeytränare och spelare
 Torsten Eklund (1900–1982), litteraturhistoriker

U
 Ulf Eklund (född 1951), skådespelare
 Ulla-Britt Eklund (född 1934), simmare

V
 Vira Eklund (1880–1967), folkskollärare, författare och politiker

Y
 Ylva Källström-Eklund (1933–1988), bokillustratör
 Yvonne Eklund (född 1950), skådespelare

Ä
 Ängla Eklund (född 1989), jurist

Källor

Svenska efternamn